Лаваллэ (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Лаваллэ, Александр-Теодор (1821-1892) — французский инженер.
 Лаваллэ, Теофиль (1804-1866) — французский историк.